Милянович (/) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Милянович, Любо — Народный герой Югославии.
 Милянович, Никола (1914-1944) — Народный герой Югославии.
 Милянович, Петар — Народный герой Югославии.

См. также 
 Миляновичи